Кадырова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Кадырова, Аймани Несиевна (род. 1953) — президент РОФ им. Ахмата Кадырова.
 Кадырова, Айшат Рамзановна (1998) — министр культуры Чечни.
 Кадырова, Гульнабат (род. 1994) — туркменская тяжелоатлетка.
 Кадырова, Жанна Эльфатовна (род. 1981) — украинская художница.
 Кадырова, Зауре Жусуповна (род. 1940) — казахстанский государственный деятель.
 Кадырова, Лариса Хамидовна (род. 1943) — советская и украинская актриса.
 Кадырова, Лена Галеевна (1938—2002) — советская и российская журналистка, поэтесса, активистка.
 Кадырова, Майра Шафкатовна (род. 1957) — казахстанская артистка балета.
 Кадырова, Медни Мусаевна (род. 1978) — супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, «Мать-героиня».
 Кадырова, Назифа Жаватовна (род. 1954) — советская и российская певица.
 Кадырова, Ясмина Ринаровна (род. 2004) — российская фигуристка.